«Байшицяонань» () — один из пересадочных узлов Пекинского метрополитена, который связывает между собой станции двух линий: 6 и 9. Этот пересадочный узел расположен в районе Хайдянь.

Станция линии 6 

«Байшицяонань» () — станция линии 6 Пекинского метрополитена. Расположена между станциями «Хуаюаньцяо» и «Чэгунчжуанси».

На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Станция линии 9 

«Байшицяонань» () — станция линии 9 Пекинского метрополитена. Расположена между станциями «Национальная библиотека» и «Байдуйцзы».

На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Соседние станции 

Станции Пекинского метрополитена
Линия 6 Пекинского метрополитена
Линия 9 Пекинского метрополитена